Raymond kan som auktorsförkortning betyda:

 Percy Edward Raymond
 Louis-Florent-Marcel Raymond

Robotskapade auktorsförkortningar